Grande Rue, Grand'Rue ou Grand-Rue sont des odonymes courants dans les pays francophones.

Fréquence 
En France, il s'agit du  de voie le plus courant, après  et place de l'Église ; selon La Poste, il en existe près de 4 000, ce qui correspond à 10 % des communes françaises.

Équivalents 
Un odonyme francophone similaire est rue Principale. Dans les pays anglophones, l'équivalent est Main Street ; dans les pays germanophones, il s'agit de .

Voir aussi 

 Grande-Rue à Besançon ;
 Grande-Rue à Dieppe ;
 Grande-Rue à Grenoble ;
 Grande-Rue à Laval ;
 Grande-Rue au Pré-Saint-Gervais devenue rue André-Joineau ;
 Grande-Rue à Marseille ;
 Grande-Rue à Nancy ;
 Grande-Rue à Sèvres ;

 
 Petite rue

Références 

Odonyme